Lista języków indoeuropejskich – alfabetyczny wykaz wszystkich języków rodziny indoeuropejskiej, uwzględnionych w następujących klasyfikacjach:

 Merritta Ruhlena z 1991 r., opublikowanej w A Guide to the World's Languages;
 Ethnologue z 2022 r., opublikowanej w 25. wydaniu Languages of the World.

Dla każdego języka została podana również grupa językowa, do której należy. Tabelę można sortować według kolumn.

Lista języków

Zobacz też 

 klasyfikacja języków indoeuropejskich
 języki indoeuropejskie
 języki świata

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

 
J